Светско првенство у хокеју на леду 1978. је било 45. светско хокејашко првенство које се одржало од 26. априла до 14. маја 1978. у Чехословачкој - Група А,  Југославији – Група Б и Шпанији - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 56. европско првенство за европске репрезентације. 
Светско првенство је по петнаести пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по осамнаести пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А – Праг, Чехословачка
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. У првом кругу одиграно је по једнокружном Бергеровом систему. У другом кругу креиране су две групе: Група од 1-4. места и Група од 5-8. места. Репрезентације су пренеле освојене бодове у првом кругу.

Први круг

Други круг

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Светско првенство Група Б – Београд, Југославија
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од деветог до шеснаестог места. Првопласирана селекција је остварила пласман у Групу А. Две последње пласиране селекције су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Лас Палмас де Гран Канарија, Шпанија
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

Complete results

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Чехословачкој
Хокеј на леду у Југославији
Хокеј на леду у Шпанији
Хокеј на леду у 1978.
Хокеј у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду